Terdelt vient du flamand ter dal et signifie « dans le vallon ».

À Bruxelles on trouve :
 la cité Terdelt ;
 la place Terdelt ;
 le quartier Terdelt.